Camerarius (en français Chambellan) est la forme latinisée des patronymes anglais  et allemand .

 Joachim Camerarius l'Ancien (1500-1574), savant allemand, père de
 Joachim Camerarius le Jeune (1534-1598), médecin et botaniste allemand, père de
 Elias Rudolph Camerarius Sr. (1641-1695), médecin allemand, père de
 Rudolf Jakob Camerarius (1665-1721), médecin et botaniste allemand et de
 Elias Rudolph Camerarius, fils (1672-1734), médecin allemand.
 et de Philipp Camerarius (1537-1624), juriste et polymathe allemand.